Boulevard of Broken Dreams (single), single van Green Day
 Parade (theaterfestival), de huidige naam van dit festival